Cassa di Risparmio di Rimini – Banca
 Consorzio Alfa Reggiane Isotta Mailand – Consorzio di aziende durante la seconda guerra mondiale